Polybrachia é um género de poliquetas da família Siboglinidae.

Espécies
A base de dados Catalogue of Life lista para o género Polybrachia as seguintes espécies:

Referências

Siboglinidae